Салтов:

 Старый Салтов — посёлок. В XVIII веке назывался «Нижний Салтов». В настоящее время часто называется просто «Салтов».
 Верхний Салтов — село. До XVIII века называлось просто «Салтов».

См. также 
 Салтово-маяцкая культура
 Салтовка
 Салтовское шоссе
 Салтовское море